Spojení písmen N, I a O může mít různé významy:

NiO 
 NiO – chemický vzorec oxidu nikelnatého

NIO 
 NIO – ISO 4217 kód nikaragujské córdoby
 NIO – lidová iniciativa NIO - nezávislé iniciativy občanů
 NIO (automobilka) – čínský výrobce automobilů
 NIO Formula E Team – britský motoristický závodní tým

nio 
 nio – výraz pro světlo v jednom z indiánských nářečí